L'assalto (Fury at Furnace Creek) – film western diretto da H. Bruce Humberstone (1948)
L'assalto (The Assault) – film diretto da Jim Wynorski (1996)
L'assalto (L'assaut) – film francese diretto da Julien Leclercq (2010)
L'assalto  – film TV diretto da Ricky Tognazzi (2014)
L'Assalto  – rivista del fascismo, fondata nel 1920
L'assalto  – gioco da tavolo